Andrea Sussi (1973) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Sandro Sussi (1963-2015) – artista italiano 
 Sussi e Biribissi – libro umoristico per bambini e ragazzi scritto da Paolo Lorenzini